Howe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Howe Township (North Dakota)
 Howe Township (Oklahoma)
 Howe Township (Forest County, Pennsylvania)
 Howe Township (Perry County, Pennsylvania)